Хал () има више значења:
 Кингстон на Халу или Хал, град у Енглеској
 Више градова у САД:
 Хал (Масачусетс)
 Хал (Тексас)
 Хал (Џорџија)
 Хал (Ајова)
 Хал (Илиноис)

Хал () означава:
 Швебиш Хал, град у Њемачкој
 Хал у Тиролу, град у Аустрији